Knattspyrnufélagið Víkingur, besser bekannt unter dem Namen Víkingur Reykjavík, ist ein Fußballverein aus der isländischen Hauptstadt Reykjavík. Die Vereinsfarben sind Schwarz-Rot.
Das Stadion Víkingsvöllur im Südosten Reykjavíks verfügt über 1149 Sitzplätze.

Geschichte 
Der Verein wurde am 21. April 1908 gegründet. Seitdem gelangen Víkingur sechs Titelgewinne (1920, 1924, 1981, 1982, 1991 und 2021), Vier Pokalsiege (1971, 2019, 2021, 2022) und drei Supercup-Gewinne (1982, 1983, 2022). Insgesamt stand der Club jedoch immer im Schatten der größeren Vereine KR, Fram und Valur Reykjavík. Nach mehrfachen Ab- und Aufstiegen spielt Víkingur seit 2014 wieder in der erstklassigen Pepsideild.

Bekannte Spieler 
 Arnór Guðjohnsen
 Helgi Sigurðsson
 Sölvi Geir Ottesen
 Kolbeinn Sigþórsson

Europapokalbilanz

Weblinks 
 Offizielle Website
 Nordic Stadiums - Vikingsvöllur Stadion

Isländischer Fußballverein
Vikingur